Beretbinə – centro abitato del distretto di Balakən, in Azerbaigian
 Beretbinə – centro abitato del distretto di Zaqatala, in Azerbaigian